Tempio della Luna – sito archeologico a Pechino, in Cina
 Tempio della Luna – sito archeologico a Roma, in Italia
 Tempio della Luna – sito archeologico a Huayna Picchu, in Perù